El 90's Pop Tour es una gira musical producido por BOBO Producciones en México, el cual consiste en una gira en conjunto que reúne a múltiples artistas y grupos de habla hispana para cantar los más grandes éxitos de sus respectivas carreras, las cuales proliferaron en la década de los noventas. Además de México, el proyecto ha sido llevado a Estados Unidos, Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Respaldada por cuatro álbumes en vivo, la gira ha sufrido diferentes cambios a lo largo de cuatro etapas, tanto en los integrantes del elenco, como en el repertorio. Si bien el tema principal de la gira es la música pop de los años 90's, así como sus artistas representativos, también se han incluido en el repertorio algunas canciones pertenecientes a la década de los 2000, y en la más reciente etapa, de la década de los 80's, así como algunos temas originalmente cantados por otros artistas no pertenecientes al proyecto. En diferentes ocasiones, invitados especiales se han sumado a la gira en uno o más conciertos. La gira dio inicio el 24 de marzo de 2017 en la Arena Monterrey, en Monterrey, Nuevo León (México) y se mantuvo vigente con más de 80 conciertos hasta el final de la tercera etapa, que culminó en el mismo recinto donde inició, el 10 de diciembre de 2019. 

El elenco original estaba integrado por OV7, Aleks Syntek, Fey, JNS, Erik Rubín, Caló, Litzy y The Sacados (solo Darío Moscatelli en su etapa inicial), los cuales conformaron la primera etapa que comprendió del 24 de marzo al 25 de noviembre de 2017.

En su segunda etapa, la cual duró desde el 30 de noviembre de 2017 al 21 de octubre de 2018, Beto Cuevas, Irán Castillo, El Círculo y MDO se sumaron al proyecto, mientras que Erik Rubín y Aleks Syntek lo abandonaron. A partir de esta etapa, Cynthia Nilson se sumó a Darío Moscatelli en algunos de los temas correspondientes a The Sacados. 

La tercera etapa, la cual fue considerada en su momento como la última, comenzó el 17 de noviembre de 2018 y su elenco se conformó por OV7, Kabah, Magneto, Mercurio, JNS, Caló y The Sacados, anunciando su fin para el 11 de diciembre de 2019 en la Arena Monterrey. Litzy todavía participó en los primeros conciertos de esta etapa, apareciendo incluso en el correspondiente CD/DVD, pero ya no formó parte de la gira durante los conciertos de 2019, tras una abrupta salida. Fey regresaría más tarde sólo como artista invitada hacia el final de la gira, interpretando únicamente sus temas en solitario, o algún ocasional dueto, en un solo segmento.

En mayo de 2021 fue anunciado el regreso de la gira después de casi dos años desde su última presentación (sin contar los conciertos virtuales del 2020). La nueva alineación incluye a Kabah, Magneto, JNS, Erik Rubín, Benny Ibarra, Sentidos Opuestos, Lynda Thomas y Ana Torroja. Esta cuarta etapa dio inicio el 26 de noviembre de 2021 en la Arena Ciudad de México.

De acuerdo a Ari Borovoy, productor del concepto, el 90's Pop Tour es una de las giras más exitosas de todos los tiempos en México, con más de tres millones de boletos vendidos.

Antecedentes 
El grupo OV7 ya había realizado una gira en conjunto con otro exponente de la escena musical de los noventas en México, Kabah, la cual inició en marzo de 2015, finalizando en enero de 2017. Los miembros de Kabah sin embargo, no se integrarían al 90's Pop Tour, creando ellos una gira paralela con el nombre de Únete a la Fiesta, que contaría con la presencia de otros grupos de la época, como Moenia, Mercurio, Magneto y el regreso a los escenarios de Sentidos Opuestos.

En octubre de 2016, se anunció en una conferencia de prensa el nombre de la gira y a los integrantes del elenco, con excepción de Fey, quien no sería anunciada sino hasta enero de 2017. En un principio solo se confirmaron las tres primeras fechas del tour: 25 de marzo en Monterrey, 26 de marzo en Guadalajara y 31 de marzo en la Ciudad de México, dejando ver la posibilidad de ir sumando más conciertos a lo largo del año.

“Vamos a producir el espectáculo de mexicanos, hecho por mexicanos, más grande y nunca antes visto en este país en cuanto a producción. OV7, JNS, Fey, Caló, Aleks Syntek, Litzy, Erik Rubín y The Sacados revivirán la década con un show en el que el protagonista será el setlist. Cómo empezará, cómo terminará y quién o quiénes cantarán los éxitos de los 90 será una gran sorpresa que estoy seguro tocará el corazón del público...

Los elementos audiovisuales, las luces y sobre todo el escenario de 360 grados va a hacer del concierto una experiencia inolvidable. Estamos muy bien organizados, con seis coreógrafos, horas de baile, horas de canto, horas de estudio, que lo hacen todo genial. Llevo 11 meses preparándolo y nada puede salir mal. Ha sido lo más difícil que me ha tocado hacer desde que produzco.” - comentó Ari Borovoy, quien funge como productor del proyecto, en una entrevista previa al primer concierto de la gira.

Formato 
El atractivo principal del concierto es su formato de escenario en 360 grados, siendo el primer espectáculo de su naturaleza en producirse en México. Los artistas alternan en diversas combinaciones para interpretar las más de 40 canciones que componen el repertorio, siendo escasos los números en que se presenta solo un artista en escena.

Además del escenario 360º, cuentan con una versión alternativa para escenario italiano y para palenques, manteniéndose el repertorio y los elementos visuales en pantalla, pero adaptando las coreografías a la infraestructura menor en tamaño.

Primera Etapa 

Iniciaron el tour en la Arena Monterrey el 24 de marzo de 2017, recorriendo varias ciudades de México, presentándose tres veces en la Arena Ciudad de México. La primera etapa de la gira estuvo conformada por OV7, Aleks Syntek, Fey, Erik Rubín, JNS, Caló, The Sacados y Litzy. Aleks Syntek fue el primero en ausentarse, en el concierto del 10 de junio en San Luis Potosí.

El 17 de agosto, Irán Castillo es invitada especial, interpretando su éxito Yo Por Él junto a Litzy. El 25 de agosto, Pablo Ruiz se presentó como invitado especial en el concierto, pasando a formar parte del elenco oficial en algunas fechas posteriores. El 30 de agosto sería el último concierto en contar con la participación de Erik Rubín, quien dejó el 90's Pop Tour para formar parte de la gira Tour Juntos de Timbiriche, del cual formara parte en los inicios de su carrera.

El 7 de octubre, Irán Castillo y Ernesto D'alessio son invitados especiales en el Acrópolis Puebla. El 14 de octubre, los invitados fueron el grupo El Círculo (antes Ragazzi) en León. El 20 de octubre en Mérida, Beto Cuevas y Paulina Rubio tuvieron participación en el concierto también. Irán Castillo se incorporaría a las siguientes fechas del tour por Estados Unidos, y Beto Cuevas y El Círculo lo harían hasta la segunda etapa de la gira. Ernesto D'alessio fue invitado nuevamente al concierto del 24 de noviembre en Morelia.

Gira en Estados Unidos 
Anteriormente ya se habían presentado en Los Ángeles en el mes de julio, pero en noviembre tuvieron una serie de siete conciertos en varias ciudades de Estados Unidos, principalmente en Texas y en Chicago. Aunque Aleks Syntek ya no se presentaba en los conciertos de México, sí formó parte de la gira norteamericana. De manera opuesta, Litzy solo participó en dos conciertos, y en el resto de las fechas, Irán Castillo fue quien la sustituyó, aunque sí llegaron a presentarse ambas en algunas fechas. MDO fueron invitados en las fechas de San Antonio y Houston, incorporándose a la gira para su segunda etapa.

Repertorio 
A lo largo de la gira, algunas canciones fueron eliminadas del setlist, o reemplazadas por otras nuevas. Asimismo, las colaboraciones también cambiaban, especialmente cuando alguno de los intérpretes se ausentaba de algún concierto, o cuando dejaban de formar parte del tour

Álbum en vivo 
El primer concierto en la Arena Ciudad de México, el 31 de marzo de 2017, fue grabado para su posterior lanzamiento como CD + DVD. El álbum titulado 90's Pop Tour (En Vivo) fue publicado el 2 de junio de 2017 bajo Sony Music.

Segunda Etapa 

La segunda etapa dio inicio con la cuarta Arena Ciudad de México, el 30 de noviembre de 2017. El nuevo elenco mantuvo de su primera etapa a OV7, Fey, JNS, Caló, Litzy y The Sacados, pero además se incorporaron oficialmente Irán Castillo, Beto Cuevas, El Círculo y MDO.

Cynthia Nilson, integrante de The Sacados, quien no había participado en la primera etapa de la gira, comenzó a interpretar Más de lo Que Te Imaginas junto a Darío, mientras que en el resto de las canciones de The Sacados y colaboraciones, el grupo seguía siendo representado solo por él.

Kalimba y M'balia fueron artistas invitados en algunas fechas, incluyendo la del 30 de noviembre, para interpretar Enloquéceme junto a OV7. Kalimba además colaboró con Caló en No Puedo Más. Adicionalmente, Dulce María, exintegrante de Jeans, participó con JNS para cantar Entre Azul y Buenas Noches en varios conciertos.

El 19 de abril de 2018, la quinta Arena Ciudad de México marcó el regreso a los escenarios de Lynda, quien se había retirado hacía más de 16 años. Interpretando tres de sus éxitos: A Mil Por Hora, Maldita Timidez y Gira Que Gira, se presentó en tres fechas más (Mérida, Guadalajara y Monterrey). Marta Sánchez fue invitada el 15 de junio en el Ex Recinto Ferial de Metepec, interpretando Soy Yo, Desesperada y De Mujer a Mujer.

Para abril, Irán Castillo ya había dejado la gira. El Círculo también tuvo su última participación el 28 de abril en Mérida. MDO abandonó la gira después de la sexta Arena Ciudad de México el 30 de agosto, y finalmente Fey tendría su último concierto en el 90's Pop Tour el 21 de octubre en Pachuca.

Repertorio 
La mayoría de las canciones interpretadas en la primera parte de la gira fueron incluidas de nuevo en la segunda parte, adecuando las colaboraciones donde participaban Aleks Syntek y Erik Rubín. Algunas otras canciones fueron sustituidas por temas de los mismos intérpretes y naturalmente se agregaron varias canciones para representar a cada uno de los nuevos elementos del tour.

Álbum en vivo 
La primera fecha de la segunda etapa, la cuarta Arena Ciudad de México fue grabada el 30 de noviembre de 2017 para su publicación como CD + DVD, el cual sería publicado el 20 de abril de 2018 como 90's Pop Tour, Vol.2. En este DVD se grabaron las participaciones especiales de Dulce María, Kalimba y M'balia. Sin embargo, las canciones interpretadas por Beto Cuevas provenientes de su carrera como solista y de La Ley, grupo del que formara parte años atrás, no aparecen dentro del álbum debido a que la compañía discográfica dueña de los temas no otorgó los permisos, reduciendo la aparición de Beto Cuevas a su colaboración con Fey en Ni Tú Ni Nadie, y con OV7 en Te Quiero Tanto, Tanto. Media Naranja de Fey tampoco aparece en el álbum.

En la grabación de este concierto, Beto Cuevas y Abel Talamantez, integrante de MDO, sufrieron accidentes al caer dentro del escenario por las aberturas que dan paso a las plataformas levadizas. Ambos continuaron el resto del concierto aún a pesar de las lesiones.

Transmisión en vivo por Cinépolis 
La sexta Arena Ciudad de México, llevada a cabo el 30 de agosto de 2018, fue grabada y transmitida en vivo en salas de Cinépolis a lo largo de la república mexicana, así como a través de su plataforma Cinépolis Klic, la cual requería la previa compra de un boleto para poder disfrutar de la transmisión. En este concierto se presentaron OV7, Beto Cuevas, JNS, Caló, Litzy, The Sacados y MDO y se contó con la presencia de Mercurio y Magneto como invitados especiales, quienes formaran parte de la gira Únete a la Fiesta, así como del cantante Gustavo Lara. Fey no participó en este concierto, pero sí se presentó en las siguientes dos fechas antes de abandonar por completo el tour.

Tercera Etapa 

El 17 de noviembre de 2018 marcó el inicio de la tercera etapa del 90's Pop Tour en Cancún. En esta etapa el elenco ahora se conforma por OV7, JNS, Caló, The Sacados y la inclusión oficial de Magneto y Mercurio. Litzy y Beto Cuevas también formaron parte de los primeros conciertos, hasta terminar el 2018, aunque Beto Cuevas estuvo ausente en varias fechas, incluyendo la de la grabación del álbum en vivo. A partir del 8 de febrero de 2019, Kabah se incorporó a la gira. Así, las fechas realizadas en el 2019 tuvieron como alineación oficial a OV7, Magneto, JNS, Caló, The Sacados, Mercurio y Kabah.

El 17 de mayo durante la presentación en la Arena Monterrey, el grupo Caballo Dorado fue el invitado sorpresa para interpretar dos de sus éxitos de la música country que se hicieran populares en la década de los 90's: No Rompas Más y Payaso de Rodeo. En ese mismo mes se anuncian las últimas presentaciones de la gira en la Arena Ciudad de México y Arena Monterrey planeadas para el mes de agosto.

En la presentación del 6 de junio en la Arena Ciudad de México, Érika Zaba se presentó como invitada sorpresa para interpretar Enloquéceme junto al resto de OV7. Apareció nuevamente en la presentación del 29 de junio en Querétaro. Esa misma fecha, Fey regresó a la gira, esta vez como artista invitada, para interpretar Azúcar Amargo y Media Naranja junto a las chicas del elenco. Érika Zaba eventualmente se reincorporaría a la gira, participando solo en ciertas canciones debido a su embarazo.

El 25 de julio anunciaron sus dos primeras fechas en América del Sur para octubre de ese año, siendo Perú y Bolivia los países que recibieran al tour. El 27 de julio, tras anunciarse el sold out de la décima Arena Ciudad de México planeada para el 24 de agosto, se anunció la undécima Arena Ciudad de México para el 29 de noviembre, marcándola como el cierre definitivo de la gira. Sin embargo, tras el concierto del 29 de agosto en la Arena Monterrey, se anunció una fecha más para el 11 de diciembre, siendo hasta entonces la última fecha de la gira tentativamente.

Erik Rubín, Fey y Sentidos Opuestos fueron invitados especiales en las últimas dos presentaciones en la Arena Ciudad de México.

El 28 de noviembre se reveló el tráiler de un documental sobre la gira, titulado 90's Pop Tour por Siempre.

Cancelación de los conciertos en Perú y Bolivia 
El 1 de octubre, se anunció la cancelación de los conciertos en Perú y Bolivia. Grupo Minuto, promotora encargada de llevar el espectáculo a estos dos países, declaró incumplimiento de contrato por parte de BOBO Producciones como motivo de la cancelación de los eventos. Por su parte, BOBO Producciones y el 90's Pop Tour argumentaron lo contrario, listando “incumplimiento de pago, contrato y logística de ambos eventos por parte de las empresas Grupo Minuto SAC y Minuto Bolivia SRL" como las razones de la cancelación, revelando que las empresas hicieron caso omiso a múltiples llamadas y notificaciones para realizar los pagos.

Tras la cancelación de estos conciertos, una fecha más en la Arena Ciudad de México fue anunciada para el 28 de noviembre, un día antes de la que ya se había anunciado como la última presentación en este recinto. A través de las redes sociales de la gira así como de los artistas que la conforman, se dio a conocer que los fanes de Perú y Bolivia que habían comprado boletos para asistir a los conciertos de sus respectivas ciudades, podrían asistir al concierto del 28 de noviembre de manera gratuita, además de obtener un pase para acceder a una convivencia con el elenco antes del show.

Controversia sobre salida de Litzy de la gira 
En su momento, ninguna explicación se dio al público acerca de la salida de Litzy de la gira en su última etapa. Tampoco reapareció como invitada especial en los conciertos finales, a diferencia de otros miembros que ya habían abandonado el proyecto anteriormente, como Fey, Aleks Syntek y Erik Rubín. En febrero de 2020, Litzy apareció en un video del canal de YouTube Peluche En El Estuche, en el cual platicó la realidad sobre su salida de la gira tras ser cuestionada por el conductor del canal, Alejandro Montiel (en su personaje de Escorpión Dorado). De acuerdo a la cantante, tras las vacaciones de diciembre, ella esperaba reincorporarse a los ensayos a principios de 2019 para montar la tercera etapa del show, a la que recién se había sumado el grupo Kabah. Sin embargo, Jack Borovoy, hermano y socio de Ari Borovoy, junto con el cual maneja la empresa BoBo Producciones, se comunicó con ella para informarle que ya no formaría parte de las siguientes fechas pactadas en la gira, a pesar de ya haberse anunciado la participación de Litzy en dichos conciertos. Eventualmente, Litzy habría de reincorporarse a la gira cuando hubiera más cambios en el elenco, pero esto nunca sucedió.

Sus comentarios textuales fueron:"Acababan de entrar (los Mercurio), se cruza diciembre y dicen ‘Va a entrar Kabah también, entonces vamos a volver a montar todo'[...] A cinco días de irme, me llama Jack (Borovoy) y me dice 'Mi Litzy, con la noticia de que ya no vas a estar en esta etapa', y yo de '¿Cómo, en las fechas que estoy anunciada ya no voy a estar?'[...] Me dijo que en estas fechas no iba, ‘pero en mayo va a haber muchos cambios y entonces igual y ya te vuelves a montar'… y nunca más me monté”.

Controversia sobre salida de OV7 de la gira 
El 25 de noviembre de 2019, a tres días de presentarse por penúltima vez en la Arena Ciudad de México, la compañía BOBO Producciones, quienes representan a OV7, anunciaron a través de un comunicado en sus redes sociales, que la agrupación no participaría en las últimas cuatro fechas de la gira, debido a "causas de fuerza mayor ajenas a BOBO, Ari Borovoy [integrante de OV7 y co-director de BOBO junto a su hermano Jack Borovoy] y al elenco del 90's Pop Tour". 

Seguido a esto, el resto de los integrantes de OV7, Lidia Ávila, Mariana Ochoa, Óscar Schwebel y Érika Zaba (quien ya había abandonado la gira por su maternidad) publicaron otro comunicado en redes a través de las cuentas individuales de cada uno de ellos, expresando que ellos solo se enteraron por medio de las redes sociales de esta decisión "unilateralmente tomada" por la empresa BOBO Producciones, y que revelarían su postura al día siguiente por medio de un boletín de prensa. Además explicaron que su mensaje tuvo que publicarse en las cuentas individuales de cada artista, ya que BOBO Producciones habría tomado el control de la cuenta oficial del grupo OV7 sin autorización alguna. Este comunicado fue firmado únicamente por ellos cuatro, sin incluir a Ari Borovoy.

El 26 de noviembre, Lidia, Mariana, Óscar y Érika publicaron un nuevo comunicado en el cual anunciaban que sería hasta el día siguiente en que se pronunciarían sobre la situación del grupo. Octavio Ochoa, hermano de Mariana, denunció a través de su cuenta de Twitter abusos y robos por parte de la empresa BOBO Producciones a los integrantes del grupo, además de acusar directamente a Ari Borovoy de robarle a su hermana. Su tuit y su cuenta, posteriormente serían eliminados.

El 27 de noviembre, Mariana Ochoa publicó un video donde aparecía visiblemente consternada, en el cual expresaba a sus fanes su confusión ante la situación del grupo y su permanencia en la gira. El video fue eliminado, y en un nuevo video en su cuenta de Instagram, donde aparece a lado de Ari Borovoy, explicó que se trató de un momento de crisis, y aclaró que ni BOBO ni Ari le habían fallado con sus pagos, e implícitamente haciendo referencia a las declaraciones de su hermano, descalificó cualquier cosa que se hubiera dicho al respecto en los últimos días tanto en redes sociales como en la prensa, como mera especulación.

Finalmente, ese mismo día en la tarde, un nuevo video, publicado esta vez en la cuenta oficial de OV7, así como en las cuentas de los cinco integrantes de la agrupación, donde todos excepto Óscar aparecían (debido a que reside fuera de México), pero donde solo Lidia y Érika hablaron, revelaba el acuerdo al que habían llegado tras largas pláticas. Sin explicar el motivo por parte de BOBO para anunciar la salida de OV7 del 90's Pop Tour el 25 de noviembre, ni tampoco la manera en que solucionaron el desacuerdo, únicamente confirmaron que OV7 sí se presentaría en las última fechas después de todo, reiterando Érika la importancia de Ari como pilar del grupo y que cualquier ataque a alguno de los cinco integrantes, era igualmente doloroso para cada uno de ellos.

La controversia, sin embargo, continuaría en los medios de comunicación, cuando circularon videos del concierto del 28 de noviembre en la Arena Ciudad de México, donde en una pausa tras interpretar Enloquéceme, los integrantes de OV7 dirigieron algunas palabras de agradecimiento al público, el cual abucheó a Ari Borovoy cuando fue su turno de hablar. Los medios recalcaron la actitud indiferente de Lidia, Mariana y Óscar quienes no demostraron reacción alguna ante el suceso, mientras que integrantes de JNS y Kabah se acercaron a Ari para demostrarle su apoyo.

Repertorio 
El listado de canciones interpretadas en esta etapa es sustancialmente distinta a la de las dos etapas anteriores. Solo cuatro de los artistas originales permanecen, por lo que las canciones de los nuevos elementos del elenco conforman una gran parte del repertorio. Pero además de eso, las canciones que se vienen interpretando desde las dos previas etapas, han cambiado de intérpretes y de orden de aparición durante el concierto.

A partir del 8 de febrero de 2019, el elenco sufre varios cambios al salir Litzy y Beto Cuevas y entrar Kabah. Además, Érika Zaba de OV7 deja temporalmente la gira debido a que se somete a un tratamiento de fertilidad que le requiere reposo absoluto.

Álbum en vivo 
La presentación por séptima ocasión en la Arena Ciudad de México el 29 de noviembre de 2018 fue grabada para su lanzamiento en CD + DVD. Los artistas que aparecen en este álbum son OV7, JNS, Caló, The Sacados, Litzy, Mercurio y Magneto. El álbum 90's Pop Tour Vol.3 fue lanzado el 29 de marzo de 2019.

Cuarta Etapa 

El 4 de mayo de 2021, las redes sociales del 90's Pop Tour actualizaron su foto de perfil con una imagen en blanco, después de un largo periodo de inactividad. Los siguientes días, a través de varias publicaciones, estuvieron insinuando un posible regreso, primero con una imagen que solamente decía "¿Nos extrañas?", seguido de un video con la leyenda "Próximanente" y una tercera imagen que leía "La máquina del tiempo enciende sus motores nuevamente...", las dos últimas publicaciones empleando los hashtags #90sPopTourIsBack, #ViveLosNoventas y #Próximamente. 

El 8 de mayo de 2021, una conferencia de prensa virtual fue anunciada para el día 11 de mayo, transmitida desde la Arena Ciudad de México, donde se hablaría sobre el nuevo proyecto. 

El 11 de mayo de 2021, se realizó la conferencia de prensa que fue transmitida virtualmente a través del canal de YouTube El Pulso de la República, la cuál contó con la participación del presentador Chumel Torres, así como Ari Borovoy. El elenco de esta nueva etapa fue anunciado: 

 JNS y Erik Rubín, miembros originales de la primera etapa del 90's Pop Tour.
 Kabah y Magneto, quienes formaron parte de la tercera etapa de la gira.
 Lynda Thomas y Sentidos Opuestos, quienes fueran invitados especiales en la segunda etapa y tercera etapa respectivamente.
 Benny Ibarra, exintegrante de Timbiriche y Ana Torroja, exintegrante de Mecano, ambos artistas famosos por pertenecer a bandas de los 80's, pero cuyas carreras en solitario iniciaron en los 90's.

Varios de los miembros originales del proyecto, no formaron parte de este nuevo elenco, como Caló, The Sacados, Fey, y en especial OV7. Ari Borovoy explicó que la ausencia de OV7 se debió a la reprogramación de las fechas de la gira OV7 Treinta Años, pero no descartó que se unieran al 90's Pop Tour en un futuro.

Tres conciertos fueron anunciados inicialmente: 26 de noviembre en la Arena Ciudad de México, 27 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el 10 de diciembre en la Arena Monterrey. Sin embargo, revelaron que habría más fechas por anunciar cuando éstas estuvieran confirmadas según las medidas de cada estado, debido a la pandemia del COVID-19.

La decimosexta presentación del 90's Pop Tour en la Arena Ciudad de México se programó para el 1 de septiembre de 2022, en la cual no participará Ana Torroja, pero se sumarán Caló, Garibaldi y El Símbolo como parte del elenco base, además de un invitado sorpresa aún por revelar.

Gira en Estados Unidos 
El 23 de mayo de 2022 a través de sus redes sociales se anunciaron cinco fechas por Estados Unidos, específicamente varias ciudades de Texas, para los meses de septiembre y octubre, revelando al grupo Magneto como los primeros integrantes confirmados. En los siguientes cuatro días fueron confirmándose poco a poco los demás integrantes de esta etapa: Kabah, Sentidos Opuestos, JNS, Benny, Erik Rubín y finalmente el 27 de mayo se reveló al grupo Caló como parte de estos conciertos, quienes formaron parte de las primeras tres etapas del proyecto, y que además serían invitados al concierto de la Arena Ciudad de México el 16 de junio. Ana Torroja, e inicialmente Lynda no participarían en estos conciertos, pero el 29 de junio se confirmó la participación de Lynda en los conciertos en Texas.

Repertorio 
La cuarta etapa del 90's Pop Tour incluye un repertorio completamente distinto al de las tres etapas anteriores, siendo el más vasto de las cuatro, con más de 60 canciones interpretadas con una duración de alrededor de cinco horas. Varios de los temas de los artistas que ya habían participado en la gira se mantienen, aunque algunas canciones fueron añadidas como Estoy por Él, Tal Vez y Me Haces Tanto Bien (original de Amistades Peligrosas) del grupo JNS o Sugar Sugar y Mira, Mira, Mira de Magneto. Siete canciones de Sentidos Opuestos son interpretadas, mientras que Lynda incorpora cinco de sus temas. Por parte de Erik Rubín y Benny, se incluyen además de sus éxitos en solitario, varios temas de la banda Timbiriche, con dos de los cuales abren y cierran el show (La Vida Es Mejor Cantando y México). Además se incluye Muriendo Lento (interpretado por Erik, Benny, Lynda y Alessandra), que originalmente apareció en el álbum Timbiriche XII de 1993, del cual ni Erik ni Benny formaron parte. De Ana Torroja se incluyó uno de sus temas como solista, y el dueto interpretado originalmente con Aleks Syntek, Duele el Amor, además de 12 canciones del grupo Mecano que se distribuyen a lo largo del concierto, interpretados por Ana en colaboración con cada uno de los demás artistas del elenco, siendo Me Colé En una Fiesta, Un Año Más y Barco a Venus interpretados por todos. Así, entre los éxitos de Mecano y Timbiriche, casi una tercera parte del repertorio está conformado por canciones de la década de los ochentas.

Álbum en vivo 
El concierto del 26 de noviembre de 2021 en la Arena Ciudad de México fue grabado para su posterior lanzamiento en formato CD + DVD, siendo éste el cuarto material audiovisual que el 90's Pop Tour ha realizado. Originalmente se esperaba lanzar el álbum el 25 de febrero de 2022 a los asistentes del concierto de esa noche en la Arena Ciudad de México, sin embargo a través de un comunicado en sus redes sociales, se informó que por retrasos de producción, éste no estaría disponible sino hasta el 22 de abril de 2022.

Finalmente, a través de las redes sociales de la gira, el 21 de abril se anunció la portada del álbum titulado 90's Pop Tour 4 con la fecha definitiva de lanzamiento para el 13 de mayo de 2022.

Discografía 
Por cada una de las cuatro etapas de la gira se ha lanzado un álbum en vivo correspondiente en formato CD + DVD, así como en formato digital. Por lo general los conciertos que se graban para la elaboración de estos álbumes son los primeros de cada etapa. Existe un canal oficial de YouTube donde se han publicado todas las presentaciones en vivo de los álbumes 90's Pop Tour, 90's Pop Tour, Vol.3, así como la mayoría de las presentaciones del 90's Pop Tour, Vol.2. Los tres primeros álbumes fueron lanzados bajo la discográfica Sony Music. El cuarto álbum, 90's Pop Tour 4 fue lanzado bajo el sello independiente BOBO Music.

En plataformas digitales, los temas de los tres primeros discos se le acreditan a cada uno de los artistas que participan en cada canción, tomando al artista que interpreta la canción original como el artista principal, y a los demás como invitados (por ejemplo, "No Es Obsesión (En Vivo) - OV7 ft. Fey"). Pero a partir del cuarto álbum, 90's Pop Tour aparece como una entidad independiente acreditada como si fuese un artista más en colaboración con los cantantes de la gira en la mayoría de los temas (por ejemplo "Vive (En Vivo) - 90's Pop Tour ft. Kabah"). Incluso fue creada una página de artista para el 90's Pop Tour en la plataforma de streaming Spotify.

Los tres primeros álbumes no recibieron ningún sencillo promocional, no obstante, del cuarto material discográfico se desprendieron siete sencillos lanzados antes del lanzamiento oficial del mismo.

Álbumes en vivo 

 2017: 90's Pop Tour
 2018: 90's Pop Tour, Vol.2
 2019: 90's Pop Tour, Vol.3
 2022: 90's Pop Tour 4

Sencillos 

 2021: Navidad Rock (con Benny, JNS, Lynda, Erik Rubín y Sentidos Opuestos)
 2022: Fiesta (En Vivo)
 2022: La Calle de las Sirenas (En Vivo)
 2022: Gira Que Gira (En Vivo)
 2022: Muriendo Lento (En Vivo)
 2022: Barco a Venus (En Vivo)
 2022: La Ventanita (En Vivo)
 2022: Sugar / Mira, Mira, Mira (En Vivo)

Conciertos Virtuales

90's Pop Tour Party 
El 20 de junio de 2020, durante la pandemia del COVID-19, se organizó un concierto virtual por la cadena de radio Exa FM  en el que los artistas grabaron varias de sus canciones desde casa. El concierto fue transmitido en vivo a través de Facebook y YouTube y de acuerdo a los datos proporcionados por la organización del evento, un total de 13 millones de personas se conectaron para mirar la transmisión. El concierto tuvo una duración de aproximadamente 2 horas. Los artistas de la gira que participaron en este evento fueron:

 JNS
 Fey
 Kabah
 Caló
 The Sacados
 Erik Rubín
 Héctor de Mercurio
 Alan de Magneto

AT&T Re-Conecta 
El 3 de octubre de 2020, AT&T patrocinó un concierto virtual a través de la cadena de radio Exa FM que se transmitió en vivo a través de YouTube y las redes sociales de ésta. Los participantes del concierto fueron el 90's Pop Tour, además de las bandas mexicanas Molotov, Fobia y Mi Banda el Mexicano.

Los artistas que representaron al 90's Pop Tour en este concierto fueron los siguientes:

 Erik Rubín
 Caló
 Kabah
 Magneto
 The Sacados
 El Círculo
 JNS
 Héctor de Mercurio

Integrantes del 90's Pop Tour 
<div class="left">

2000's Pop Tour 
El 12 de enero de 2022, Ari Borovoy, creador y productor del concepto 90's Pop Tour anunció a través de sus redes sociales un nuevo proyecto relacionado con este, llamado 2000's Pop Tour. El 18 de enero de 2022 se anunció formalmente el proyecto donde participarían varios artistas representativos de la década de los 2000 de la música pop en español. Los artistas confirmados durante esta presentación, en la cual algunos estuvieron de manera presencial y otros de manera virtual, fueron Motel, Yahir, Kudai, Pee Wee, Fanny Lu, Bacilos, Nikki Clan, Playa Limbo y Paty Cantú. Más tarde, el 16 de marzo se confirmó la participación de Dulce María y el 22 de abril, se anunció a Kalimba como el último integrante del elenco.

Controversia sobre derechos de autor 
A finales de 2018, se dio a conocer que el compositor José Ramón Flórez demandaría penalmente a Ari Borovoy y su empresa BOBO Producciones debido al supuesto incumplimiento en el pago de derechos de autor sobre 17 temas compuestos por él que se interpretan en la gira 90's Pop Tour. La ley en México establece que el 6% de cada boleto de la gira se debe pagar a la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

En abril de 2019 durante la presentación del disco 90's Pop Tour Vol.3, Ari Borovoy aclaró la situación desmintiendo cualquier demanda penal en su contra, y agregó, además, que el pago de regalías se hacía a través del promotor de cada concierto, y no de los artistas directamente. Finalmente reveló el motivo por el cual el compositor no había recibido sus regalías por parte de la SACM explicando "...la razón por la que su sociedad recaudadora no le ha pagado es porque él produjo ciertas canciones, donde hay autores, y puso estas canciones a su nombre, entonces los autores lo demandaron a él".

Fechas de la gira

Conciertos Virtuales

Fechas canceladas y/o reprogramadas

Referencias 

Giras musicales de 2017
Giras musicales de 2018
Giras musicales de 2019
Giras musicales de 2021
Giras musicales de 2022
Giras musicales de OV7
Giras musicales de JNS
Giras musicales de Kabah
Giras musicales de Fey